Lindome, paroisse suédoise proche de Göteborg
Lindome, localité suédoise située sur le territoire de la paroisse du même nom